Uralkodók
I. (Szent) István magyar király
II. István magyar király
III. István magyar király
IV. István magyar király
V. István magyar király
István angol király (1096–1154)
Műcímek
 István király Erkel Ferenc operája
 István király (1992) 1992-es tévéfilm
 István király (1993) 1993-as tévéfilm a Zenés TV Színház című filmsorozata alapján